Sezon 2000/01 Drugiej ligi SR Јugoslavije – 9. edycja rozgrywek jugosłowiańskiej Drugiej ligi (srb. Дpугa caвeзнa лига – Druga savezna liga) w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w czterech grupach: Sjever (Północ), Zapad (Zachód) i Istok (Wschód) – były to trzy grupy serbskie oraz Jug (Południe) – grupa czarnogórska i występowało w nich łącznie 66 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie każdej grupy awansowali bezpośrednio do Prvej ligi SR Јugoslavije, a ostatnie drużyny spadły do Srpskiej ligi lub Crnogorskiej ligi.

Sjever (Północ)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Sjever w sezonie 2000/01 występowało 18 drużyn.

 * Przed sezonem FK Mladi Obilić Belgrad (wicemistrz Srpskiej ligi Beograd) zrezygnował z gry w Drugiej lidze w sezonie 2000/01 (klub będzie nadal występował w Srpskiej lidze Beograd), dzięki czemu FK IM Rakovica awansował do Drugiej ligi z 3. miejsca w tabeli.

Tabela 

 FK Mladost Apatin awansował do Prvej ligi 2001/02.
 FK IM Rakovica, FK Mladost Lukićevo i FK Cement Beočin spadły do Srpskiej ligi 2001/02.

Zapad (Zachód)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Zapad w sezonie 2000/01 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 FK Mladost Lučani awansował do Prvej ligi 2001/02.
 FK Metalac Gornji Milanovac i FK Budućnost Valjevo spadły do Srpskiej ligi 2001/02.

Istok (Wschód)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Istok w sezonie 2000/01 występowało 18 drużyn.

 * Po zakończeniu sezonu 1999/00 FK Belgrad zrezygnował z awansu do Prvej ligi 2000/01, dzięki czemu w jego miejsce w Prvej lidze utrzymał się FK Sartid Smederevo, jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.

 ** Przed sezonem FK Rudar Bor (mistrz Srpskiej ligi Timok) zrezygnował z gry w Drugiej lidze w sezonie 2000/01 (klub będzie nadal występował w Srpskiej lidze Timok), dzięki czemu wicemistrz FK Napredak Kušiljevo awansował do Drugiej ligi z 2. miejsca w tabeli.

Tabela 

 FK Zvezdara Belgrad awansowała do Prvej ligi 2001/02.
 FK Temnić Varvarin, FK Rudar Kostolac, FK Bor i FK Rudar Aleksinački Rudnik spadły do Srpskiej ligi 2001/02.

Jug (Południe)

Drużyny 

W Drugiej lidze w grupie Jug w sezonie 2000/01 występowało 12 drużyn.

Tabela 

 FK Rudar Pljevlja awansował do Prvej ligi 2001/02.
 FK Berane i FK Grbalj Radanovići spadły do Crnogorskiej ligi 2001/02.

Zobacz też 
 Prva liga SR Јugoslavije 2000/01

Linki zewnętrzne 
 Archiwum RSSSF (tabele)

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze
2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2001 w Serbii
2001 w Czarnogórze